Alf Nilsen (1908-1992) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Bergin Nilsen (...–...) – ginnasta e multiplista statunitense
 Betty Ann Bjerkreim Nilsen (1986) – orientista ed ex fondista norvegese
 Dagfinn Nilsen (1920-1998) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Elin Nilsen (1968) – ex fondista di sci norvegese
 Fredrik Nilsen (1988) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Harald Christian Strand Nilsen (1971) – ex sciatore alpino norvegese
 Jan Nilsen (1937-2016) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Joakim Våge Nilsen (1991) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Kai Nilsen (1940) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Kjetil Nilsen (1975) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Kurt Nilsen (1978), cantante norvegese
 Laila Schou Nilsen (1919-1998) – sciatrice alpina, pattinatrice di velocità su ghiaccio e tennista norvegese
 Lars Arne Nilsen (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Lars Arvid Nilsen (1965) – ex pesista norvegese
 Lillebjørn Nilsen, nome d'arte di Bjørn Falk Nilsen (1950), cantautore norvegese
 Markus Nilsen (1989) – ex sciatore alpino norvegese
 Narve Nilsen Bonna (1901-1976) – saltatore con gli sci norvegese
 Ola Hobber Nilsen (1986) – arbitro di calcio norvegese
 Olav Nilsen (1942-2021) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Ole Andreas Nilsen (1976) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Roger Nilsen (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Simen Spieler Nilsen (1993) – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Sivert Heltne Nilsen (1991) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Steinar Nilsen (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Stina Hofgård Nilsen (1979) – ex sciatrice alpina norvegese
 Tor Nilsen (1954) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Torstein Aagaard-Nilsen (1964) – compositore norvegese
 Tove Nilsen (1952) – scrittrice norvegese
 Werner Nilsen (1904-1992) – calciatore di ruolo attaccante e allenatore di calcio norvegese naturalizzato statunitense

Pagine correlate
 Tore Nilsen